Superliga 2004-05 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2004-05;
 La Superliga de Eslovaquia 2004-05;
 La Superliga de Kosovo 2004-05;
 La Superliga de Suiza 2004-05;
 La Superliga de Turquía 2004-05;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2004-05.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2004-05;
 La Superliga femenina de España 2004-05.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2004-05.